Црква Вазнесења Господњег може да буде: